Масюковщина — топоним:
 Масюковщина — хутор в Свислочском районе Гродненской области.
 Масюковщина — деревня в Минском районе Минской области.
 Масюковщина — микрорайон Минска.
 Масюковщина — железнодорожная платформа в Минске.
 Масюковщина — улица в Минске.

См. также 
 Масюков
 Масюк